Боянов — фамилия; имеет женскую форму Боянова.
 Боянов, Васил Траянов (более известен как Азис; род. 1978) — болгарский поп-фолк певец цыганского происхождения. 
 Боянова, Вера Ринчиновна (1913—2000) — заслуженный врач Бурятской АССР, заслуженный врач РСФСР.
 См. также 
 Бояново (значения)